Muckross Abbey – opactwo w Irlandii w Parku Narodowym Killarney
 Muckross House – pałac w Irlandii w Parku Narodowym Killarney